Siebers steht für:

Ortsname
 Siebers (Weiler-Simmerberg), Ortsteil des Marktes Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Familienname
 Georg Siebers (1803–1887), deutscher Dekorationsmaler und Restaurator, siehe Georg Sievers
 Georg Siebers (1914–1993), deutscher Philosoph
 Hendrik Cornelis Siebers (1890–1949), niederländischer Ornithologe
 Stefan Siebers, deutscher Autor und Übersetzer hebräischer Literatur
 Stefanie Siebers (* 1970), deutsche Schauspielerin und Schauspiellehrerin

Unternehmen
 Post Brauerei Weiler und Siebers-Quelle, Brauerei und Getränkehersteller in Weiler im Allgäu

Siehe auch:
 Sieber
 Siebert
 Siebertz